Ziegenbalg ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Ziegenbalg (1682–1719), deutscher evangelischer Missionar
 Dirk Ziegenbalg (* 1985), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Jochen Ziegenbalg (* 1944), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Max Ziegenbalg (1861–1919), deutscher Gärtner
 Oliver Ziegenbalg (* 1971), deutscher Drehbuchautor
 Severin Gottlieb Ziegenbalg (1681–1713), deutscher Bildhauer
 Siegfried Ziegenbalg (1925–1998), deutscher Chemiker